Příjmení Pilch nosí více významných osobností:

 Gustav Pilch (* 1951) – český podnikatel a komunální politik
 Jerzy Pilch (1952–2020) – polský spisovatel, publicista a scenárista
 Józef Pilch (* 1932) – polský historik umění

Externí odkazy